Anatol Kocyłowski (1953), tancerz, choreograf, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”
 Bronisław Kocyłowski (1907–1989), lekarz weterynarii, ichtiopatolog, profesor zwyczajny, wykładowca akademicki
 Jozafat Kocyłowski (1876–1947), biskup greckokatolicki, męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Kazimierz Kocyłowski (1925–2005), oficer Narodowych Sił Zbrojnych
 Mieczysław Kocyłowski (1927–1997), oficer Narodowych Sił Zbrojnych
 Petro Kocyłowski (ok. 1845–1920), poseł do Sejmu Krajowego Galicji